Dümcke ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Dümcke (1991–2013), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Dümcke (* 1953), deutscher Filmproduzent, Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Dumcke